Radim Ostrčil (né le  à Vsetín en République tchèque) est un joueur professionnel tchèque de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2005-2006 || HC Vsetín || Extraliga tch. ||3 ||0 ||0 ||0 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 || HC Vsetín || Extraliga tch.||37 ||1 ||1 ||2 ||20 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2007-2008 || 67's d'Ottawa || LHO ||59 ||0 ||13 ||13 ||69 ||4 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
|2008-2009 || HC Olomouc || 1. liga tch. ||38 ||1 ||3 ||4 ||18 ||5 ||0 ||0 ||0 ||4
|-
|2009-2010 || HC Kometa Brno || Extraliga tch.||2 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010|| SK Horacka Slavia Trebic || 1.liga tch.||41 ||1 ||12 ||13 ||38 ||11 ||2 ||5 ||7 ||12
|-
|2010-2011 || HC Kometa Brno || Extraliga tch.|| 7|| 0|| 0|| 0|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2010-2011|| SK Horacka Slavia Trebic || 1.liga tch.||42 ||4 ||17 ||21 ||38 ||4 ||0 ||2 ||2 ||0
|-
|2011-2012 || HC Kometa Brno || Extraliga tch.|| 2|| 0|| 0|| 0|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2011-2012|| HC Rebel Havlíčkův Brod || 1.liga tch. ||32 ||2 ||9 ||11 ||32 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2012-2013 || HC Rebel Havlíčkův Brod || 1. liga tch. ||52 ||5 ||14 ||19 ||36 ||1 ||0 ||0 ||0 ||12 
|-
|2013-2014 || MsHK Žilina || Extraliga slo. ||56 ||2 ||10 ||12 ||54 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2014-2015 || AZ Havířov || 1. liga tch. ||40 ||3 ||8 ||11 ||38 ||3 ||0 ||1 ||1 ||0 
|-
|2015-2016 || AZ Havířov || 1. liga tch. ||21 ||1 ||4 ||5 ||12 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2015-2016 || VHK Vsetín || 2. liga tch. ||14 ||3 ||3 ||6 ||14 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2015-2016 || HC RT Torax Poruba || 2.liga tch. ||6 ||0 ||4 ||4 ||4 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2016-2017 || VHK Vsetín || 2. liga tch. ||24 ||4 ||10 ||14 ||14 ||11 ||2 ||2 ||4 ||2 
|-
|2017-2018 || VHK Vsetín || 1. liga tch. ||48 ||7 ||14 ||21 ||32 ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 
|-
|2018-2019 || HC Bobři Valašské Meziříčí || 2. liga tch. ||23 ||6 ||8 ||14 ||47 ||8 ||0 ||1 ||1 ||2 
|-

Notes et références

Voir aussi 

Joueur tchèque de hockey sur glace
Choix de repêchage des Bruins de Boston
Joueur du HC Vsetín
Joueur du HC Brno
Défenseur de hockey sur glace
Naissance en janvier 1989
Naissance à Vsetín
Joueur du HC Olomouc
Joueur du MsHK Žilina
Joueur du SK Horácká Slavia Třebíč
Naissance en Tchécoslovaquie